Професіональна футбольна група А 2019–20 — 96-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Болгарії. Чемпіоном вдев'яте поспіль став Лудогорець.

Форс-мажорні обставини 
У зв'язку з Пандемією COVID-19 у чемпіонаті відбулась перерва з 9 березня по 5 червня 2020 року.

Клуби

Перший раунд

Турнірна таблиця

Результати

Другий раунд

Чемпіонський раунд 

Результати

Лідери чемпіонату

Втішний раунд

Група A 

Результати

Група В 

Результати

Плей-оф до Ліги Європи УЄФА 2020—2021

Плей-оф вибування

Попередній етап 

Результати

Фінал

Примітки

Посилання 
 bulgarian-football.com  
 Професіональна футбольна група А на soccerway  

2020
Болгарія
Болгарія
2019 у болгарському спорті
2020 у болгарському спорті